Eunice Connolly (Massachusetts, 9 de dezembro de 1831 — Cayos Miskitos, 27 de setembro de 1877) foi uma escritora norte-americana.